RSF est un sigle de trois lettres pouvant désigner :
 Reporters sans frontières, organisme de défense de la liberté de la presse ;
 Republican Sinn Féin, un parti politique irlandais ;
 Réacteur nucléaire à sels fondus ;
 Radar à sauts de fréquences, technologie permettant de sonder les couches superficielles des ouvrages de génie civil ;
 RadioSansFrontière.org, association pour le développement des radios en Afrique ;
 Rayon sportif féminin, organisme sportif catholique français ;
 RSF, fabricant de synthétiseurs ;
 Rapid Support Forces, ou Forces de soutien rapide, une force paramilitaire soudanaise ;
 Régime sinusoïdal forcé, un mode d'excitation de systèmes, cas particulier d'un régime sinusoïdal ;
 Union russe de ski (Russian Ski Federation en anglais), fédération sportive russe ; acronyme utilisé lors du bannissement de la Russie des compétitions sportives internationales jusqu'en 2022 : les athlètes russes représentent alors leurs fédérations respectives et non leur pays.